PIF kan avse: 

 Pacific Islands Forum, en mellanstatlig organisation i Oceanien.
 Pargas IF, en finländsk idrottsförening.
 Piteå IF, en svensk idrottsförening.
 IATA-koden för Pingtungs flygplats i Taiwan.
 .pif, Program Information File, en filtyp som används av Windows för specialinställningar när ett DOS-program startas.
Public Investment Fund, saudisk investeringsfond.
 Pusan International Forum